Rosa může být:

 rosa – forma vodních srážek (hydrometeorologie)
 latinsky růže
 Rosa (jméno) – ženské křestní jméno

Příjmení osob
 Antonín Rosa – více osob, viz rozcestník
 Don Rosa (* 1951) – americký autor komiksů
 João Guimarães Rosa (1908–1967) – brazilský spisovatel
 Josef Rosa (1916–1973) – slovenský a československý ekonom, politik KSČ, poslanec SNR a FS za normalizace
 Pavel Rosa (1906–1988) – slovenský překladatel do esperanta
 Pavel Rosa (lední hokejista) (* 1977) – český hokejista
 Pedro Martínez de la Rosa (* 1971) – španělský pilot Formule 1
 Václav Jan Rosa (asi 1630–1689) – český jazykovědec, básník a právník

Jiný význam
 Surfer Rosa – album americké rockové kapely Pixies
 Klášter Rosa coeli – (Růže nebes) klášter na východním okraji Dolních Kounic 
 Rosa na kolejích – píseň od Wabiho Daňka a skupiny Rosa
 Rosa – přezdívka fotbalisty Tomáše Rosického
 Rosa (vydavatelství) – hudební vydavatelství

Podobná příjmení 
 Rose
 Ross
 Rosák